На Зимних Азиатских играх 2011 года Иран представляло 10 спортсменов, выступивших в соревнованиях по 2 видам спорта. Они завоевали 1 серебряную и 2 бронзовых медали, что вывело сборную на 6-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 

2011
Иран
Спорт в Иране в 2011 году